John Thomas peut désigner :
 John Thomas (1696-1781), évêque de Winchester ;
 John Thomas (1712-1793), évêque de Rochester ;
 John Thomas (1725-1776), général américain pendant la Guerre d'indépendance des États-Unis ;
 John Thomas (1826-1913), harpiste britannique ;
 John Thomas (1838-1905), photographe britannique d'origine galloise ;
 John Allen Miner Thomas (1900-1932), écrivain américain ;
 John Thomas (né en 1936), pseudonyme du réalisateur français Serge Korber ;
 John Thomas (1941-2013), athlète américain, double médaillé olympique ;
 John Thomas (1947-), magistrat britannique ;
 John Thomas (1975-), basketteur américain, joueur de NBA ;
 John Thomas, scénariste américain.

Personnage  de fiction 
 John Thomas, personnage de Lady Chatterley et l'Homme des bois dont le nom est utilisé en argot anglais pour désigner le pénis ;

Notes et références